Seznam divizij z zaporedno številko 15.

Seznam 
 Pehotne
 15. (škotska) divizija (Združeno kraljestvo)
 15. grenadirska divizija Waffen-SS (letonska št. 1.)
 15. divizija NOVJ

Glej tudi